Dieser Artikel behandelt die bulgarische Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 1998.

Qualifikation

Bulgarisches Aufgebot

Spiele der bulgarischen Mannschaft

Vorrunde 

  Paraguay –  Bulgarien 0:0

Stadion: Stade de la Mosson (Montpellier)

Zuschauer: 27.650

Schiedsrichter: al-Zaid (Saudi-Arabien)

  Nigeria –  Bulgarien 1:0 (1:0)

Stadion: Parc des Princes (Paris)

Zuschauer: 45.500

Schiedsrichter: Sánchez Yantén (Chile)

Tor: 1:0 Ikpeba (26.)

  Spanien –  Bulgarien 6:1 (2:0)

Stadion: Stade Félix Bollaert (Lens)

Zuschauer: 38.100

Schiedsrichter: van der Ende (Niederlande)

Tore: 1:0 Hierro (6.) 11m, 2:0 Luis Enrique (19.), 3:0 Morientes (55.), 3:1 Kostadinow (58.), 4:1 Morientes (81.), 5:1 Kiko (88.), 6:1 Kiko (90.)

1998
Bulgarien